Vufflens puede referirse a:
 Vufflens-le-Château, comuna suiza del cantón de Vaud, situada en el distrito de Morges
 Vufflens-la-Ville, comuna suiza del cantón de Vaud, situada en el distrito de Gros-de-Vaud